Gouvernement Serge Sarkissian peut faire référence au :
 Premier gouvernement Serge Sarkissian, du  au  ;
 Second gouvernement Serge Sarkissian, du  au  ;
 Troisième gouvernement Serge Sarkissian, du  au .

Voir aussi 
 Serge Sarkissian